Kirknewton bezeichnet folgende britische Ortschaften:

 Kirknewton (Northumberland), England
 Kirknewton (West Lothian), Schottland